Giotto ist:

 der Name eines italienischen Malers, siehe Giotto di Bondone
 eine Raumfahrtmission zum Halleyschen Kometen, siehe Giotto (Sonde)
 eine Süßware des Unternehmens Ferrero, siehe Giotto (Süßware)